Сан Франсиско дел Аламо има више значења:

 Сан Франсиско дел Аламо (Доктор Мора), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Франсиско дел Аламо, Сан Франсиско (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику